Сан Антонио де Ариба има више значења:

 Сан Антонио де Ариба (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Антонио де Ариба (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Антонио де Ариба, Ел Монте (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Антонио де Ариба (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Антонио де Ариба (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику